Збараж — топоним:

Украина 

 Винницкая область
 Збараж — село,  Казатинский район.
 Тернопольская область
 Збараж — город,  Збаражский район.
 Старый Збараж — село,  Збаражский район.